Štitare (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac
 Štitare (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar